Virginia steht für:
 Virginia, Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Kolonie Virginia, britische Kolonie
 West Virginia, Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Virginia Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Mount Virginia, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Virginia (Vorname)
 Virginia (Gattung) , 1853, eine Gattung von Wassernattern (Natricinae)
 Virginia-Tabak, eine vor allem im US-Bundesstaat Virginia angebaute Tabaksorte
 eine lange dünne Zigarre mit Strohmundstück, siehe Virginiazigarre
 KFNB „Virginia“, eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Virginia und Florida
 Virginia. Zeitschrift für Frauenbuchkritik, deutsche Rezensionszeitschrift für Frauenliteratur
 Virginia (Computerspiel), Adventure-Game
 (50) Virginia, Asteroid des Hauptgürtels
 Vickers Virginia, ein britischer Bomber

Schiffe:
 Virginia of Sagadahoc, das erste in den englischen Kolonien gebaute Schiff
 Virginia (Schiff, 1856), der Name des ersten Panzerschiffes der Südstaaten
 USS Virginia – mehrere Schiffe und U-Boote
 Virginia-Klasse (Kreuzer), eine Klasse von US-amerikanischen Atomkreuzern
 Virginia-Klasse (U-Boot), eine Klasse von US-amerikanischen Atom-Unterseebooten

Virginia ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Virginia (Queensland), ein Vorort von Brisbane
 Virginia (South Australia), ein Ort nördlich von Adelaide
 Virginia (Northern Territory), ein Ort bei Darwin

in Brasilien:
 Virgínia, Stadt im Bundesstaat Minas Gerais

in Irland:
 Virginia (Irland), Stadt in der Grafschaft Cavan

in Kolumbien:
 La Virginia, Gemeinde im Departamento Risaralda

in Liberia:
 Virginia (Liberia), Ort im Montserrado County

in Neuseeland
 Virginia (Neuseeland), Ort in der Region Canterbury

in Südafrika:
 Virginia (Südafrika), Ort im Distrikt Lejweleputswa in der Provinz Freistaat

in den Vereinigten Staaten:
 Virginia (Alabama)
 Virginia (Idaho)
 Virginia (Illinois)
 Virginia (Kentucky)
 Virginia (Maine)
 Virginia (Minnesota)
 Virginia (Missouri)
 Virginia (Nebraska)
 Virginia (South Dakota)
 Virginia (Washington)
 Virginia Beach, kreisfreie Stadt im US-Bundesstaat Virginia

im Vereinigten Königreich:
 Virginia Water, ein Ort und See im Borough Runnymede in der Grafschaft Surrey, England

Virginia ist der Name folgender Seen:
 Lake Virginia (Southland), in der Region Southland, Neuseeland
 Lake Virginia (Whanganui), im Stadtgebiet von Whanganui, Neuseeland

Virgínia ist der Familienname folgender Personen:
 Bárbara Virgínia (1923–2015), portugiesische Schauspielerin, Radiosprecherin und Filmregisseurin
 João Virgínia (* 1999), portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lake Virginia
 Virgin
 Virgínia
 Verginia
 Virginian
 The Virginian
 West Virginia (Begriffsklärung)